

Населені пункти та їхні частини

 Букова-Ґура — село в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Букова-Ґура — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Букова-Ґура — частина села Станішево в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Букова-Ґура — частина села Смолень у гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Букова-Ґура — частина села Весюлка в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Букова-Ґура — осада в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки